Платформа 102 км — один из остановочных пунктов Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги, расположенный на ветке «Шахта-Сахалинская — Ильинск».

Описание 
Платформа представляет собой обычный остановочный пункт с короткой низкой посадочной платформой.

Деятельность 
По состоянию на декабрь 2010 года платформа обслуживает 2 пары пригородных дизельных поездов «Холмск-Северный — Чехов» и «Холмск-Северный — Чехов — Томари». Возможно, в ближайшее время будет закрыта из-за малого пассажиропотока.

Ссылки 
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко
 Расписание в базе ОАО "РЖД"

Остановочные пункты Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области